Zeleni plan je projekt u zaštiti prirode i okoliša koji je u Republiku Hrvatsku došao preko nizozemske inicijative u 2003. godini. Radi se o izradi lokalnih planova održivog razvoja, maksimalno od razine jedne općine ili grada. U prvoj fazi, projekt se provodio u 4 jedinice lokalne samouprave u Međimurju, te u istom broju u Istri.

Udruga ZEO Nobilis nastavila je provedbu projekta i nakon travnja 2005. godine, kada se nizozemska Zaklada Milieukontakt povukla s projekta.

Projektom su dosad obuhvaćene općine: Nedelišće, Šenkovec, Sveti Martin na Muri, Podturen, Ližnjan, Medulin, Oprtalj, Erdut i Krnjak, te gradovi Čakovec, Lepoglava i Rovinj.

Tijekom 2006. godine, projekt su započele općine: Mala Subotica, Orehovica i Grad Mursko Središće.

Vanjske poveznice 
 www.zeleni-plan.org 

Projekti hrvatskih udruga
Ekologija